Színház
 The Rocky Horror Show, 1973-as brit rock-musical, írója és zeneszerzője Richard O’Brien
 Rocky Horror Show (The Rocky Horror Show), Richard O’Brien rock-musicaljének Magyarországon bemutatott változata, fordító és rendező Kálloy Molnár Péter.
 
Film
 Rocky Horror Picture Show (The Rocky Horror Picture Show), 1975-ös amerikai zenés filmvígjáték, rendezte Jim Sharman, főszereplő Tim Curry
 Rocky Horror Glee-show (The Rocky Horror Glee Show), a „Glee – Sztárok leszünk!” című tévésorozat epizódja, S02E05 (2010)
 The Rocky Horror Picture Show: Az időgép újraindul (The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again), 2016-os amerikai zenés tévéfilm, rendezte Kenny Ortega

Jegyzetek